Стефан Чишель (; 12 января 1915, Яй, регион Куилу, Французское Среднее Конго — октябрь 1984) — конголезский политический деятель, министр иностранных дел Конго (1960—1963).

Биография 
Работал мастером на станции Океанской железной дороги Конго (CFCO), стал генеральным секретарем местного профсоюза железнодорожников Всеобщей конфедерации труда, возглавлял забастовки против бесчеловечных и невыносимых условий труда чернокожих рабочих CFCO и жестокого обращения с ними со стороны белого руководства компании. 

В 1946 году участвовал в создании Конголезской прогрессивной партии, но десятилетие спустя рассорился с её руководителем Жаном-Феликсом Чикайей и стал одним из основателей Демократического союза в защиту африканских интересов (UDDIA) Фюльбера Юлу. Наряду с этими политиками, а также Жаком Опанго (в Правительственном совете которого занял должность министра труда, здравоохранения и социальных дел), считается одним из отцов-основателей Республики Конго.

 1956—1958 гг. — мэр города Пуэнт-Нуар,
 1958—1959 гг. — министр внутренних дел,
 1960—1963 гг. — первый министр иностранных дел Республики Конго после обретения страной независимости.

Источники 
 Stephane Tchitchelle 

Министры иностранных дел Республики Конго
Профсоюзные деятели